KOS, sigle composé des trois lettres K, O et S, peut faire référence à :
 Kid Operating System ;
 Kompongsom, au Cambodge, selon la liste des codes AITA des aéroports/K ;
 KOS ou Kontraobaveštajna služba, service du contre-espionnage de l'armée yougoslave.

Kos peut faire référence à :
 Kos, une île et une ville du Dodécanèse en Grèce ;
 Kos, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Kolašin ;
 K-os : artiste musical
 Kos, une  divinité édomite
 Tomáš Kos, un biathlète tchèque.